Di seguito una lista di asteroidi dal numero 376001 al 377000 con data di scoperta e scopritore.

376001-376100 

|-
|376001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376002 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376004 - ||  ||  || CSS
|-
|376005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376007 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376009 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376011 - ||  ||  || Muler, G.
|-
|376012 - ||  ||  || BATTeRS
|-
|376013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376014 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376017 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376018 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376019 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376020 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376021 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376024 - ||  ||  || WISE
|-
|376025 - ||  ||  || Kugel, F.
|-
|376026 - ||  ||  || WISE
|-
|376027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376028 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|376029 Blahová ||  ||  || Kurti, S.
|-
|376030 - ||  ||  || OAM
|-
|376031 - ||  ||  || CSS
|-
|376032 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376033 - ||  ||  || WISE
|-
|376034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376038 - ||  ||  || CSS
|-
|376039 - ||  ||  || CSS
|-
|376040 - ||  ||  || CSS
|-
|376041 - ||  ||  || CSS
|-
|376042 - ||  ||  || CSS
|-
|376043 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376047 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376048 - ||  ||  || WISE
|-
|376049 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376051 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|376052 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|376053 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376055 - ||  ||  || CSS
|-
|376056 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376057 - ||  ||  || WISE
|-
|376058 - ||  ||  || WISE
|-
|376059 - ||  ||  || CSS
|-
|376060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376062 - ||  ||  || CSS
|-
|376063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376066 - ||  ||  || CSS
|-
|376067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376068 - ||  ||  || CSS
|-
|376069 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376071 - ||  ||  || WISE
|-
|376072 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376075 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376078 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376084 Annettepeter ||  ||  || Schwab, E.
|-
|376085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376086 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376097 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376098 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376100 - ||  ||  || OAM
|}

376101-376200 

|-
|376101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376102 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376103 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376105 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376106 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376107 - ||  ||  || CSS
|-
|376108 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376109 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376110 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376111 - ||  ||  || Fitzsimmons, A.
|-
|376112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376121 - ||  ||  || CSS
|-
|376122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376124 - ||  ||  || CSS
|-
|376125 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376132 - ||  ||  || ODAS
|-
|376133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376134 - ||  ||  || CSS
|-
|376135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376138 - ||  ||  || CSS
|-
|376139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376143 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376145 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376148 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376149 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376150 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376151 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376152 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376156 - ||  ||  || CSS
|-
|376157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376162 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376164 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376173 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376174 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376175 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376176 - ||  ||  || CSS
|-
|376177 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376182 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376184 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376185 - ||  ||  || CSS
|-
|376186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376187 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376188 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376190 - ||  ||  || WISE
|-
|376191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376192 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

376201-376300 

|-
|376201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376203 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376210 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376213 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376215 - ||  ||  || Meyer, E.
|-
|376216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376217 - ||  ||  || CSS
|-
|376218 - ||  ||  || CSS
|-
|376219 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376220 - ||  ||  || UESAC, Comets
|-
|376221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376223 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376225 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376226 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376227 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376231 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376232 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376233 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376235 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376236 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376238 - ||  ||  || WISE
|-
|376239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376242 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376246 - ||  ||  || CSS
|-
|376247 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376251 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376253 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376254 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376255 - ||  ||  || WISE
|-
|376256 - ||  ||  || CSS
|-
|376257 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376259 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376260 - ||  ||  || WISE
|-
|376261 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376264 - ||  ||  || CSS
|-
|376265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376267 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376270 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376278 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376285 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376286 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376295 - ||  ||  || CSS
|-
|376296 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376297 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376298 - ||  ||  || CSS
|-
|376299 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|376300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

376301-376400 

|-
|376301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376302 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376303 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|376304 - ||  ||  || WISE
|-
|376305 - ||  ||  || CSS
|-
|376306 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376308 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376310 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376311 - ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|376312 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|376313 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376316 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376319 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376322 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376327 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376328 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376329 - ||  ||  || LUSS
|-
|376330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376332 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|376333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376335 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376339 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376343 - ||  ||  || CSS
|-
|376344 - ||  ||  || WISE
|-
|376345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376347 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376350 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376351 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376352 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376358 - ||  ||  || CINEOS
|-
|376359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376361 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376363 - ||  ||  || WISE
|-
|376364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376366 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376371 - ||  ||  || Astronomical Research Observatory
|-
|376372 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376374 - ||  ||  || Barbieri, C.
|-
|376375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376376 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|376377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376378 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376381 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376383 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376385 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376386 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376387 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376390 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|376391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376393 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376394 - ||  ||  || CSS
|-
|376395 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376398 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376400 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|}

376401-376500 

|-
|376401 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376402 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|376403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376409 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376410 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376411 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376414 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376415 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376421 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|376422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376426 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376431 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376433 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376435 - ||  ||  || CSS
|-
|376436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376438 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376439 - ||  ||  || CSS
|-
|376440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376442 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|376443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376446 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376447 - ||  ||  || CINEOS
|-
|376448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376452 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376457 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376459 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376461 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376464 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376466 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376468 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|376469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376471 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376473 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376474 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376477 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376478 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376479 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376480 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376481 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376483 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376486 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376491 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376492 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376493 - ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|376494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376497 - ||  ||  || CSS
|-
|376498 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|376499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

376501-376600 

|-
|376501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376502 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376504 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376505 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376510 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376514 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|376515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376516 - ||  ||  || Rinner, C., Kugel, F.
|-
|376517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376518 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376519 - ||  ||  || WISE
|-
|376520 - ||  ||  || WISE
|-
|376521 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376525 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376534 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376537 - ||  ||  || UESAC, Comets
|-
|376538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376541 - ||  ||  || CSS
|-
|376542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376545 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376549 - ||  ||  || CINEOS
|-
|376550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376552 - ||  ||  || CSS
|-
|376553 - ||  ||  || CSS
|-
|376554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376559 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376560 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376565 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376567 - ||  ||  || CSS
|-
|376568 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376570 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376572 - ||  ||  || Boattini, A.
|-
|376573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376574 Michalkusiak ||  ||  || Ferrando, R.
|-
|376575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376576 - ||  ||  || CSS
|-
|376577 - ||  ||  || CSS
|-
|376578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376579 - ||  ||  || Elst, E. W.
|-
|376580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376581 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376585 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376586 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376590 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376592 - ||  ||  || Hug, G.
|-
|376593 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

376601-376700 

|-
|376601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376605 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376609 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376612 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376613 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376615 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|376616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376618 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376624 - ||  ||  || ODAS
|-
|376625 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376629 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376633 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376634 - ||  ||  || CSS
|-
|376635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376637 - ||  ||  || CSS
|-
|376638 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376640 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376647 - ||  ||  || CSS
|-
|376648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376659 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376664 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376665 - ||  ||  || CSS
|-
|376666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376673 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376674 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|376675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376677 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376679 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376680 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376683 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376685 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376690 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376691 - ||  ||  || Pan-STARRS1
|-
|376692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376693 - ||  ||  || OAM
|-
|376694 Kassák ||  ||  || Sarneczky, K., Kurti, S.
|-
|376695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376696 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376698 - ||  ||  || CSS
|-
|376699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

376701-376800 

|-
|376701 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376703 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|376706 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376708 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376712 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376713 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|376714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376719 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376720 - ||  ||  || NEAT
|-
|376721 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376724 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376725 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|376726 - ||  ||  || ODAS
|-
|376727 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376728 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376730 - ||  ||  || CSS
|-
|376731 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376732 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376735 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376742 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376746 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376759 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376760 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376761 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376762 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376771 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376775 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376777 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376780 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376786 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376789 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376797 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376800 - ||  ||  || LINEAR
|}

376801-376900 

|-
|376801 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376802 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376803 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376805 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376816 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376817 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376818 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376823 - ||  ||  || NEAT
|-
|376824 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376827 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376829 - ||  ||  || SKADS
|-
|376830 - ||  ||  || NEAT
|-
|376831 - ||  ||  || NEAT
|-
|376832 - ||  ||  || NEAT
|-
|376833 - ||  ||  || NEAT
|-
|376834 - ||  ||  || NEAT
|-
|376835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376836 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376837 - ||  ||  || NEAT
|-
|376838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376839 - ||  ||  || NEAT
|-
|376840 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376841 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376844 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|376845 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|376846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376848 - ||  ||  || NEAT
|-
|376849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376851 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376852 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376855 - ||  ||  || NEAT
|-
|376856 - ||  ||  || NEAT
|-
|376857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376860 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376861 - ||  ||  || NEAT
|-
|376862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376865 - ||  ||  || NEAT
|-
|376866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376868 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|376869 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|376870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376873 - ||  ||  || NEAT
|-
|376874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376878 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376884 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376886 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376887 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376888 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376889 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376892 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376900 - ||  ||  || LINEAR
|}

376901-377000 

|-
|376901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376902 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376903 - ||  ||  || McClusky, J. V.
|-
|376904 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376908 - ||  ||  || NEAT
|-
|376909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376912 - ||  ||  || NEAT
|-
|376913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376917 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376920 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376922 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376923 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376929 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376930 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376939 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376940 - ||  ||  || NEAT
|-
|376941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376942 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376943 - ||  ||  || NEAT
|-
|376944 - ||  ||  || NEAT
|-
|376945 - ||  ||  || NEAT
|-
|376946 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|376947 - ||  ||  || NEAT
|-
|376948 - ||  ||  || NEAT
|-
|376949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376955 - ||  ||  || NEAT
|-
|376956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376957 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|376958 - ||  ||  || NEAT
|-
|376959 - ||  ||  || NEAT
|-
|376960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376961 - ||  ||  || NEAT
|-
|376962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376963 - ||  ||  || NEAT
|-
|376964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376967 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376969 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376970 - ||  ||  || NEAT
|-
|376971 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376972 - ||  ||  || NEAT
|-
|376973 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376974 - ||  ||  || CINEOS
|-
|376975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|376976 - ||  ||  || NEAT
|-
|376977 - ||  ||  || Palomar
|-
|376978 - ||  ||  || NEAT
|-
|376979 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376980 - ||  ||  || NEAT
|-
|376981 - ||  ||  || NEAT
|-
|376982 - ||  ||  || NEAT
|-
|376983 - ||  ||  || NEAT
|-
|376984 - ||  ||  || NEAT
|-
|376985 - ||  ||  || NEAT
|-
|376986 - ||  ||  || NEAT
|-
|376987 - ||  ||  || NEAT
|-
|376988 - ||  ||  || NEAT
|-
|376989 - ||  ||  || CINEOS
|-
|376990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376991 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376992 - ||  ||  || LONEOS
|-
|376993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376995 - ||  ||  || LINEAR
|-
|376996 - ||  ||  || NEAT
|-
|376997 - ||  ||  || NEAT
|-
|376998 - ||  ||  || NEAT
|-
|376999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|377000 - ||  ||  || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0376001